

Animazione 
 Blaster's Universe – serie televisiva d'animazione canadese del 1999-2000.

Fantascienza 
 Blaster –  arma da fuoco immaginaria dell'universo di Guerre stellari.

Informatica 
 Blaster – worm virus diffuso nel 2003.
 Blaster Master – videogioco a piattaforme sviluppato nel 1988 da Sunsoft.

Musica 
 Blaster – singolo dei Flow del 2003
 Blaster – album di Scott Weiland del 2015 
 Blasters – gruppo rock and roll statunitense